III Международный фестиваль фантастического кино в Авориазе (кинофестиваль) (Le 3-me edition du Festival international du film fantastique d'Avoriaz)  проходил во французских Альпах (Франция) в январе 1975 года. 
Жюри
 Роман Полански — президент, 
 Клод Шаброль
 Роже Вадим
 Франсуаза Саган
 Коста-Гаврас
 Рене Баржавель
 Жан-Луи Бори
 Сезар Бальдаччини
 Серж Гензбур
 Поль Гимар (Paul Guimard)
 Бернадетт Лафон (Bernadette Lafont)
 Эдуар Молинаро (Edouard Molinaro)
 Жак Монори (Jacques Monory)
 Жан-Жак Повер (Jean-Jacques Pauvert)

 Лауреаты 

 Гран-при: «Призрак рая» (Phantom of the Paradise), США, 1974, режиссёр Брайан де Пальма
 Специальный приз жюри:  «Оно живо» (It' s Alive)'' , США, 1974, режиссёр Ларри Коэн
 Приз критики: «Заговор „Параллакс“» (Parallax Comspiracy), США, 1974, режиссёр Алан Пакула

См. также

Ссылки

1975